Soul Deep – album Jimmy'ego Barnesa
 Soul Deep – album Sizzli Kalonyi
 Soul Deep – singel Roxette